Popis država po javnim dugom daje uvid u duga gotovo svih država svijeta u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).

Svatko tko želi usporediti kvotu zaduženosti različitih zemalja mora uzeti u obzir različite veličine narodnih gospodarstva. Iz toga se razloga ukupni dug odnosi na bruto domaći proizvod (BDP). 

Primjer: U 2010. godini Japanski je nacionalni dug iznosio 220 posto BDP-a. To znači da bi cijelokupno gospodarstvo moralo raditi 2,20 godina, da bi u potpunosti vjerovnicima japanske države moglo isplatiti državni dug (plus kamati koji nastaju u tom razdoblju).

Tablica pokazuje državni dug (bruto, bez državnih potraživanja prema trećim stranama) u odnosu na BDP.

Podatci su bez obveza mirovina i zdravstvenog osiguranja za koje ne postoji financiranje. 

Uključivanje prikrivenog duga iznos bi se povećao višestruko. Svi podaci se temelje na izračunima međunarodnog monetarnog fonda od rujna 2011. Indeks sadrži 171 od 193 od Ujedinjenih naroda priznatih država i podaci za Hong Kong i Tajvan.

Postoji zemalja bez duga. Među njima je Lihtenštajn.

Povezani članci 
 Popis država po inozemnom dugu
 Popis država po BDP-u
 Popis država po BDP po stanovniku

Vanjske poveznice 
 IWF: World Economic Outlook Database
 CIA World Factbook: Public debt

Izvori 

Ekonomski popisi
Javne financije